Ville Virtanen est un nom pouvant désigner:

Ville Virtanen (né en 1961), acteur et scénariste finlandais
Ville Virtanen ou Darude (né en 1975), disc jockey et producteur finlandais

Voir aussi

Virtanen, Ville